Perissopus är ett släkte av kräftdjur. Perissopus ingår i familjen Pandaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Perissopus